Rocket Man ou Rocketman signifie littéralement en anglais « homme-fusée » ou « homme de la fusée » et désigne généralement un astronaute. Il peut faire référence également à :

Littérature 
 The Rocket Man (traduit en français par L'Homme de l'espace) est une nouvelle de Ray Bradbury parue en 1951 dans Maclean's et reprise dans le recueil L'Homme illustré.

Cinéma/Télévision 
 Rocket Man (The Rocket Man) est un film américain d'Oscar Rudolph sorti en 1954 ;
 Rocket Man est un film américain de Stuart Gillard sorti en 1997 ;

 Rocket Man est une série télévisée britannique diffusée en 2005 ;
 Rocketman est un film britannique de Dexter Fletcher sorti en 2019 basé sur la vie du chanteur Elton John.

Musique 
 Rocket Man est une chanson d'Elton John sortie en 1972.

Personnes 
 « Rocketman » est un des surnoms d'Yves Rossy (né en 1959), pilote d'avion et inventeur suisse.
 « Rocket Man » est le surnom donné par Donald Trump à Kim Jong-un.

Références

Homonymie de titre